Pablo I de Grecia (; Tatoi, 14 de diciembre de 1901-Atenas, 6 de marzo de 1964) fue el penúltimo rey de los helenos entre 1947 y 1964.

Fue el tercer hijo del rey Constantino I de Grecia y de la princesa Sofía de Prusia, de la Casa de Hohenzollern. Contrajo matrimonio el 9 de enero de 1938 con la princesa Federica de Hannover, prima segunda por parte de la familia real danesa y a su vez hija de su prima hermana, la princesa Victoria Luisa de Prusia. Con Federica tuvo tres hijos: Sofía, Constantino e Irene. Sofía fue reina consorte de España y Constantino le sucedió en el trono griego.

Biografía 
Familiarmente, era conocido como Palo. De 1917 a 1920, vivió en el exilio con su familia, después de que su padre, Constantino I, tuviera que abdicar por sus simpatías proalemanas. Volvió a vivir en el exilio a partir de 1923, tras la segunda abdicación de su padre por la derrota griega en la guerra con Turquía, y el fracasado intento de golpe militar monárquico que conducirá a la proclamación de la Segunda República Helénica en marzo de 1924. Su padre murió en Italia a finales de 1923, y su hermano mayor, Jorge II de Grecia, fue llamado a reinar en 1935, después de que un golpe militar monárquico acabara con la república. Durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial (de 1941 a 1946), al estar Grecia ocupada por las fuerzas del Eje, la familia real griega vivió en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), antes de trasladarse a El Cairo (Egipto) en 1944, desde donde su hermano el rey Jorge II radió diversos mensajes al pueblo heleno en apoyo al gobierno griego en el exilio.

Regresó a Grecia en septiembre de 1946 durante la Guerra civil griega, después de que los monárquicos ganaran las elecciones generales y que un plebiscito confirmase la restauración de la monarquía. Ocupó el trono en abril de 1947, tras la muerte de su hermano Jorge II. En los años 1950 Grecia se recuperó económicamente gracias al plan Marshall. Las relaciones diplomáticas y económicas con el exterior se vieron reforzadas por las frecuentes visitas de la familia real en el extranjero; Pablo I fue el primer monarca griego en visitar a un jefe de Estado turco. Sin embargo las relaciones con el Reino Unido se deterioraron por la cuestión de Chipre, que logró finalmente su independencia en 1960.

Paralelamente, los sentimientos republicanos iban en aumento en el país. Pablo I fue criticado en diversas ocasiones por inmiscuirse en cuestiones políticas e infringir las reglas de la monarquía constitucional. A Federica de Hannover, su esposa, se le reprochaba su pertenencia a la sección femenina de las Juventudes Hitlerianas en los años 1930, es decir, cuando tenía menos de veinte años. Crecían también las críticas sobre el tren de vida de la familia real y su coste para el Estado griego. Las tensiones entre el rey y su primer ministro Constantinos Karamanlís eran cada vez más palpables. En 1963, el partido Unión de Centro de Georgios Papandreu ganó las elecciones generales, una victoria que -a juicio de Karamanlís- era ilegítima, por lo que opinaba que el Rey no le debería haber llamado a formar gobierno. Karamanlís dimitió y se exilió a Francia. La victoria del partido de Papandreu se revalidó en las elecciones de febrero de 1964.

Su vida fue polémica por haber mantenido durante años una relación sentimental con el famoso gigoló americano Denham Fouts, a quien supuestamente conoció en Londres y a quien invitaría al yate real para navegar por el Mediterráneo.

Pablo I murió al mes siguiente, el 6 de marzo de 1964, a las pocas semanas de haber sido operado de un cáncer de estómago. Fue sucedido por su hijo Constantino.

El 6 de marzo de 2014, sus familiares le rindieron homenaje en Tatoi, en el quincuagésimo aniversario de su fallecimiento. El cementerio de Tatoi, donde están enterrados los miembros de las familias reales griegas desde 1913, se encuentra en el bosque que rodea al palacio, un terreno de 4000 hectáreas a los pies del monte Párnitha, y entre las tumbas se alza la capilla ortodoxa, llamada iglesia de la Resurrección. Actualmente, la finca forma parte de la Red Natura y tiene la misma protección que la montaña Párnitha.

Hijos 
Con la princesa Federica de Hannover tuvo tres hijos:
 Sofía (1938-). Reina de España, consorte del rey Juan Carlos I de España.
 Constantino (1940-2023). Rey de los Helenos (1964-1974), casado con la princesa Ana María de Dinamarca.
 Irene (1942-). Princesa de Grecia y Dinamarca. Permanece soltera.

Condecoraciones 
 Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro
 Caballero del collar de la Real Orden de Isabel la Católica
 Miembro de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania

En la ficción 

Pablo I de Grecia, en el telefilme dedicado a la vida de su hija, titulado Sofía (2010), fue interpretado en la ficción por el actor Roberto Álvarez.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Grecia del siglo XX (casa de Glücksburg)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Fallecidos por cáncer de estómago
Realeza LGBT
Historia LGBT de Grecia
Grandes cruces de la Legión de Honor
Miembros de la Orden de la Jarretera
Orden al Mérito de la República Italiana
Bailíos grandes cruces de la Orden de San Juan
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros de la Orden de la Espuela de Oro
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros del collar de la Orden de Isabel la Católica
Monarcas ortodoxos
Candidatos al Premio Nobel de la Paz
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Nacidos en Atenas
Fallecidos en Atenas
Fallecidos por cáncer en Grecia